Mauriciosaurus ("lagarto de Mauricio Fernández Garza") es un género extinto de plesiosauroide policotílido, que vivió en el Cretácico tardío, en lo que hoy es Nuevo León, en México. Medía cerca de 2 metros de longitud corporal y su principal atractivo es el gran estado de preservación que posee.

Descripción 
Este policotílido, a diferencia de otros géneros, es relativamente pequeño. El único espécimen, INAH CPC RFG 2544 P.F.1., el cual pertenece a la colección privada del político mexicano Mauricio Fernández Garza, presenta un nivel alto de preservación y una replica se exhibe en el Papalote Museo del Niño Monterrey , en la ciudad de Monterrey.
 
El material consiste en 28 lajas provenientes de la Formación Agua Nueva (incorrectamente escrito como "Formación Aguas Nuevas" en el artículo de su descripción), en el municipio de Vallecillo, en el estado de Nuevo León.  

Mauriciosaurus destaca por la preservación no solo de la mayoría de los restos óseos, si no también de tejidos suaves, siendo esto un descubrimiento sin precedentes en esta área. 

Se estima que este animal pudo tener una velocidad similar a la de la actual Dermochelys coriacea, la cual es 7 km/h. Esto se postula principalmente de acuerdo con el contorno propio del animal y los tejidos preservados, además de tener una longitud similar. Por otra parte se considera por diversas características ontogénicas, que el ejemplar en cuestión es juvenil, por lo tanto podría alcanzar el tamaño promedio de los policotílidos.

Clasificación 
Mauriciosaurus comparte características con los géneros Trinacromerum y Dolichorhynchops, sin embargo también comparte varias características con policotílidos más basales.

Usando el análisis filogenético mostrado en Schumacher & Martin, 2016, y de acuerdo a lo ya mencionado, Mauriciosaurus se ubicaría de la siguiente manera:

Nota: las relaciones con los demás grupos de Plesiosauroidea no se incluyen en la presente modificación, sin embargo el cladograma original si los muestra. 

 }} }}

Véase también 
Pliosauridae de Aramberri
Anexo:Géneros de plesiosaurios

Referencias 

Plesiosaurios del Cretácico Superior
Plesiosaurios de América del Norte
Animales extintos descritos en 2017